Antil ist der Familienname von:

 Seema Antil (* 1983), indische Diskuswerferin

ANTIL steht für:

 Agência Noticiosa de Timor-Leste, alter Name der staatlichen Nachrichtenagentur Osttimors Tatoli

Abkürzung